Loddenkemper steht für:

 Robert Loddenkemper (1939–2023), deutscher Pneumologe
 Ralf-Loddenkemper-Preis